Balestrero peut désigner l’une des personnes suivantes : 

 Renato Balestrero (1898-1948), pilote de course italien ;
  (1947-), ingénieur industriel américain ;
 Ettore Balestrero (1966-), diplomate du Saint-Siège.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme